Расизаде — азербайджанская фамилия.

Известные носители: 
 Расизаде, Али Шамилевич (род. 1947) — советский и американский историк-марксист, автор трудов по истории XX века и т. н. Алгоритма Расизаде.
 Расизаде, Алирза Абдуллаевич (1884—1923) — азербайджанский просветитель и памфлетист начала XX века, революционер и активный участник процесса советизации Закавказья.
 Расизаде, Артур Таир оглы (род. 1935) — азербайджанский политический и государственный деятель, премьер-министр Азербайджана в 1996—2018 годах.
 Расизаде, Гусейн Абдулла оглы (более известен как Гусе́йн Джави́д; 1882—1941) — азербайджанский педагог, поэт и драматург.
 Расизаде, Шамиль Алиевич (1916—1993) — видный государственный деятель и учёный-аграрий периода Азербайджанской ССР.
 Расизаде, Эртогрул Джавид оглы (более известен как Эртогрул Джави́д; 1919—1943) — азербайджанский композитор, поэт, фольклорист.